Jméno Gelasius je latinského původu a znamená Radostný.

jako příjmení
 Gelasius I. – pontifik v letech (492–496)
 Gelasius II. – pontifik v letech (1118–1119)

jako vlastní jméno
 Gelasius Dobner – český piarita a historik (1719–1790)
a další osoby.